Bobrowniki (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Lidzbarski
 Bobrowniki (powiat Ostrzeszowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Ostrzeszowski
 Bobrowniki (powiat Wągrowiecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Wągrowiecki
 Bobrowniki (gemeente in powiat Lipnowski), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Lipnowski
 Bobrowniki (Koejavië-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Lipnowski
 Bobrowniki (powiat Łowicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Łowicki
 Station Bobrowniki, een spoorwegstation in de Poolse plaats Bobrowniki (powiat Łowicki)
 Bobrowniki (powiat Sieradzki), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Sieradzki
 Bobrowniki (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Rycki
 Bobrowniki (Lubusz), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Nowosolski
 Bobrowniki (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Kozienicki
 Bobrowniki (powiat Białostocki), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Białostocki
 Bobrowniki (powiat Sokólski), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Sokólski
 Bobrowniki (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Słupski
 Bobrowniki (gemeente in powiat Będziński), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Będziński
 Bobrowniki (Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Będziński
 Bobrowniki (Święty Krzyż), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Włoszczowski
 Bobrowniki (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren in powiat Stargardzki